La categoria juniores si riferisce solitamente ad eventi sportivi o campionati riservati ai ragazzi di varie fasce d'età, solitamente al di sotto dei 20 anni.

Tra gli sport si può segnalare:
 calcio (15-20 anni);
 atletica leggera (18-19 anni);
 pallavolo;
 ciclismo (17-18 anni);
 karate (16-17 anni);
 tennis;
 nuoto (15-19 anni).